Plusieurs navires de l'US Navy portent le nom dUSS Liberty :

 L', un cargo de l’United States Army construit en 1918, également utilisé dans l'US Navy sous l’appellation  ;
 L', une goélette capturée et intégrée dans l'US Navy en 1775 ;
 L', navire de recherche technique et ancien victory ship américain ;
 L', une goélette intégrée dans l'US Navy comme patrouilleur en 1917.

Voir aussi 
 Liberty ship

Homonymie de bateaux
Liberty